Gustaf Ljunggren kan syfta på flera personer: 

 Gustaf Ljunggren (1812–1900), svensk kontraktsprost och riksdagsman
 Gustaf Ljunggren (lantmätare) (1817–1888), svensk lantmätare och kartograf
 Gustaf Ljunggren (1823–1905), svensk litteraturvetare
 Gustaf Ljunggren (1879–1967), svensk skämttecknare
 Gustaf Ljunggren (1889–1950), svensk biskop
 Gustaf Ljunggren (1894–1980), svensk kemist